«Мюллюпуро» (, ,  (Мельничный Ручей)) — наземная станция Хельсинкского Метрополитена на северной линии (Итякескус — Меллунмяки). Обслуживает район Мюллюпуро на востоке Хельсинки.

Станция была открыта 21 октября 1986 года. Дизайн по проекту архитектурной компании Toivo Karhunen Oy. Расположена в 1.4 км от станции Контула и 1.9 км от станции Итякескус.

Примечания

Ссылки 

Станции метрополитена по алфавиту
Станции метрополитена Хельсинки